Vostok pode ser:
Programa Vostok - Um dos programas espaciais executadas pela Agência Espacial Soviética;
Nave Vostok - Uma espaçonave soviética;
Vostok Relógios - Marca russa de relógios.
Cratera Vostok - uma cratera marciana;
Estação Vostok - A estação de pesquisas russa na Antártica;
Lago Vostok - O lago localizado na Antártica.

Desambiguação